Мадлен Эгле (; ) — австрийская саночница, двукратный призёр Олимпийских игр в эстафете (2018 и 2022), чемпионка мира и Европы в эстафете.

Карьера 
Мадлен Эгле начала заниматься санным спортом с 2007 года.

30 ноября 2013 года заняла 12-е место на своем дебютном юношеском чемпионате мира, проходившем в Альтенберге. В 2015 году на юношеском чемпионате мира в Лиллехаммере заняла четвертое место в женском одиночном разряде и третье место в эстафете.

В 2016 году на зимних юношеских Олимпийских играх она завоевала бронзовую медаль в одиночном разряде.

26 ноября 2016 года Мадлен Эгле дебютировала на чемпионате мира в Кёнигсзе, где в женском одиночном разряде заняла 22-е место. В следующем году она стала 6-й в одиночном разряде и заоевала бронзовую медаль в эстафете на юношеском чемпионате мира среди юниоров в Сигулде.

В 2018 году на Олимпийских играх в Пхёнчхане она заняла 7-е место в одиночном разряде, а также выиграла бронзовую медаль в эстафетном соревновании.

Мадлен Эгле является внучкой Ангелики Шафферер, бронзового призёра чемпионата мира 1978 года.

В 2021 году Мадлен выиграла золотую медаль чемпионата мира в эстафете.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФИЛ 
 Профиль спортсмена на сайте МОК 

Саночники Австрии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 2018 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по санному спорту
Чемпионы Европы по санному спорту